Cocito – fiume infernale della mitologia greca
Ferdinando Cocito – architetto ed ingegnere italiano
Leonardo Cocito – insegnante e partigiano italiano
Vittoria Cocito – pittrice e iillustratrice italiana